Cratere Ritchey – cratere lunare
Cratere Ritchey – cratere su Marte